Bart István (1944–2019) író, műfordító
 Bart István jogász, energiapolitikai szakértő